Haakon Haakonsen – romanzo di Oluf Vilhelm Falck-Ytter del 1873
Naufragio (Haakon Haakonsen) – film del 1990 diretto da Nils Gaup